Numata kan avse:

Numata, Gunma - en stad i Gunma prefektur, Japan
Numata, Hokkaido - en kommun i Hokkaido prefektur, Japan
Numata (släkte) - ett släkte av insekter